- piłkarz japoński, grający na pozycji prawego lub środkowego obrońcy.

Kariera klubowa 
Pierwszym, a zarazem jedynym, klubem piłkarskim w karierze Yamady był Urawa Red Diamonds, do którego trafił w 1994. W J1 League zadebiutował 27 kwietnia 1994 w meczu z Shimizu S-Pulse. W 1999 spadł z Urawą do J2 League. Już po roku Urawa powróciła do pierwszej ligi. Z Urawą zdobył mistrzostwo Japonii w 2006, dwukrotnie Puchar Cesarza w 2005, 2006, Puchar J.League w 2004 oraz Azjatycką Ligę Mistrzów w 2007. W Urawie występował do 2013 i rozegrał w tym czasie w jej barwach 725 spotkań, w których strzelił 39 bramek.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Japonii Yamada zadebiutował w 20 listopada 2002 w towarzyskim meczu z Argentyną. W 2003 wystąpił w Pucharze Konfederacji. Na tym turnieju wystąpił we wszystkich trzech meczach grupowych z Nową Zelandią, Francją i Kolumbią. W kadrze Japonii rozegrał 15 meczów, w których strzelił 1 bramkę.

Bibliografia 
 
 Profil na stronie worldfootball.net 

Reprezentanci Japonii w piłce nożnej
Piłkarze Urawa Red Diamonds
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2003
Sportowcy związani z Fujiedą
Ludzie urodzeni w Fujiedzie
Urodzeni w 1975